Mandatariusz – osoba, instytucja lub państwo posiadające mandat (pełnomocnictwo) do sprawowania jakiejś funkcji publicznej (np. parlamentarzysta)
 Mandatariusz – urząd istniejący na terenie Galicji w latach 1791-1849